Финал Лиги чемпионов УЕФА 1996 года — финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА 1995/96, 41-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов и 4-го сезона в истории Лиги чемпионов УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 22 мая на стадионе «Олимпийский» в Риме. В матче встретились итальянский «Ювентус» и нидерландский «Аякс». Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды не смогли забить, а в серии пенальти со счетом 4:2 победил «Ювентус», для которого эта победа стала второй в истории.

Отчёт о матче

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1995/1996

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1996
Лига чемпионов
Май 1996 года
Лига чемпионов 1996
Лига чемпионов 1996
Международные спортивные соревнования в Риме
Международные соревнования по футболу в Италии
События 22 мая
Спорт в Италии в 1996 году
Спорт в Нидерландах в 1996 году
Лига чемпионов УЕФА 1995/1996